

Geografia 
 Canada
 Glenwood – villaggio della Divisione No. 3, Alberta
 Glenwood – municipalità rurale del Manitoba
 Stati Uniti d'America
 Glenwood – città della Contea di Crenshaw, Alabama
 Glenwood – città della Contea di Pike, Arkansas
 Glenwood – città della Contea di Wheeler, Georgia
 Glenwood – villaggio della Contea di Cook, Illinois
 Glenwood – città della Contea di Rush, Indiana
 Glenwood – capoluogo della Contea di Mills, Iowa
 Glenwood – plantation della Contea di Aroostook, Maine
 Glenwood – capoluogo della Contea di Pope, Minnesota
 Glenwood – città della Contea di Schuyler, Missouri
 Glenwood – CDP della Contea di Buffalo, Nebraska
 Glenwood – CDP della Contea di Catron, Nuovo Messico
 Glenwood – città della Contea di Sevier, Utah
 Glenwood – città della Contea di St. Croix, Wisconsin

Informatica 
 Glenwood – nome in codice di i955, chipset Intel